

Списък на областните градове в България 
Данните са от преброяването на населението през 2011 г.

Категория:Списъци на места в България

Списъци на места в България
България